King är ett efternamn.

Personer med efternamnet

A
 Adrienne King
 Albert King (1923–1992), amerikansk gitarrist
 Andy King
 Angus King
 Austin Augustus King

B
 B.B. King (1925–2015), amerikansk gitarrist
Betsy King (född 1955), amerikansk golfspelare
 Billie Jean King
 Bruce King

C
 Candice King
 Carole King (född 1942), amerikansk sångerska
 Charles King, flera personer
 Charles King (cyklist) (1911–2001), brittisk cyklist
 Charles King (friidrottare) (1880–1958), friidrottare
 Charles King (politiker) (1871–1961), Liberias president
 Charles King (vaudevillian) (1886–1944), skådespelare
 Chris Thomas King
 Clarence King
 Claude King
 Cleo King
 Clyde King
 Coretta Scott King
 Craig King

D
 Danielle King
 David S. King
 Don King
 Dwight King

E
 Ed King
 Edward J. King
 Elektra King
 Elizabeth Adkins
 Elle King
 Ellen King
 Emmit King (född 1959), amerikansk friidrottare
 Erik King
 Ernest King

F
 Freddie King

G
 George King
 Georgia King

H
 Helen Dean King
 Henry King

I
 Ian King
 Isis King

J
 Jaime King
 Jean King
 Joe Hill (författare)
 Joey King
 John Alsop King
 John King
 Jonathan King (född 1944), brittisk sångare
 Jordan King
 Joshua King
 Joyce King
 Julian King

K
 Kerry King (född 1964), amerikansk musiker
 Kris King
 Kristin King

L
 Larry King (1933–2021), amerikansk programledare
 Laurie R. King
 Leamon King
 Ledley King
 Leonard William King
 Lilly King (född 1997), amerikansk simmare

M
 Margaret King
 Mark King (född 1974), engelsk snookerspelare
 Marlon King
 Martha King
 Martin Luther King (1929–1968), amerikansk medborgarrättsledare
 Mary King
 Micki King
 Mollie King

P
 Patsy King
 Peter T. King
 Phillip King
 Preston King

R
 Regina King
 Reginald King
 Richard King
 Robert King (friidrottare)
 Rodney King
 Rufus King

S
 Stacey King
 Stephen King (född 1947), amerikansk författare
 Steve King (född 1949), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Iowa

T
 Tabitha King
 Ted King
 Tom King

W
 William King (född 1959), skotsk författare
 William King (guvernör)
 William H. King
 William Lyon Mackenzie King
 William R. King

Y
Yolanda King (1955–2007), dotter till  Martin Luther King

Engelska efternamn